Frédéric Fonteyne – regista belga
 Karen Fonteyne – sincronetta canadese
 Jean Fonteyne – avvocato, membro della resistenza, politico e regista belga
 Val Fonteyne – ex hockeista su ghiaccio canadese